ENEA est un sigle pouvant désigner
École nationale d'économie appliquée, créée en 1963, sise à Dakar, au Sénégal ;
 (« Agence nationale italienne pour les nouvelles technologies, l'énergie et le développement durable »), agence italienne de recherche et de développement, initialement créée, en 1982, sous le nom  (« Energie Nucléaire et Energies Alternatives ») ;

Sigle de 4 caractères